Palazzo dell'Arengo ist der Name zweier Paläste in Italien:
 Palazzo dell’Arengo (Ascoli Piceno) und
 Palazzo dell’Arengo (Rimini).